Звонь — топоним в Белоруссии:

 Звонь — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Звонь — озеро в Ушачском районе Витебской области.